Squillo – segnale acustico telefonico
Squillo – suono prodotto da una tromba o strumento similare
Squillo - NGI – provider di servizi VoIP e ADSL
Squillo – film diretto da Mario Sabatini (1964)
Squillo – film diretto da Carlo Vanzina (1996)
Jo Squillo – cantante
Squillo – sinonimo gergale di prostituta
Squillo – gioco di carte ideato da Immanuel Casto nel quale i partecipanti si debbono immedesimare in sfruttatori dediti allo spaccio e al sesso estremo

Altri progetti